Soufflet bezeichnet:

 Jacques Soufflet (1912–1990), französischer Offizier und Politiker

 Groupe Soufflet, französische Unternehmensgruppe der Agrar- und Ernährungswirtschaft